Angelo poate fi:

 Santo Ângelo, oraș în Rio Grande do Sul (RS), Brazilia
 Angelo Niculescu
 Angelo Sodano
 Angelo Miculescu
 Angelo Mitchievici
 Angelo Sepe
 Angelo Branduardi
 Ion-Florian Angelo

Vezi și
Michelangelo